Лема — топоним:

 Лема (приток Лахомы) — река в Архангельской области, приток Лахомы
 Лема (приток Лекмы)
 Лема (приток Червенки)
 Лема — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Анхимовское сельское поселение.
 Лема — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Мегорское сельское поселение.
 Лема — село в Зуевском районе Кировской области.
 Лема — озеро в Карелии.

См. также 
 Лёма — коммуна в Германии
 Лемъю (река)
 Лемма (значения)
 Лем
 Пьявицы (лат. ) — род жуков из подсемейства трещалок семейства листоедов.